Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 1989 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 1989. Tytuł zdobył Erik Gundersen.

Finał 
 Slangerup

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu

1989
1989 w Danii
1989 w sporcie żużlowym